Родио́нов — хутор в Новоалександровском районе (городском округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 46 км. Расстояние до районного центра: 32 км.

Хутор находится на юго-западном берегу Новотроицкого водохранилища, недалеко от населённого пункта расположен Новотроицкий природный заказник.

История 
До 1 мая 2017 года входил в упразднённый Краснозоринский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года, 87 % населения — русские.

Инфраструктура 
ФАП. Открыт в 2023 году.

Транспорт 
.

Автомобильный транспорт

Через хутор проходит региональная трасса  07К-038 "Новотроицкая — Сенгилеевское", также в Родионове начинается автодорога местного значения на Равнинный, связывающая хутор с Новоалександровском.

Памятники 
 Могила младшего лейтенанта Ю. А. Гаркуши, погибшего в борьбе с фашистами

Кладбище 
К западу от хутора расположено общественное открытое кладбище площадью 3100 м².

Археология 
В сентябре 2007 года в балке Твердова в карьере между хутором Родионов и посёлком Равнинный был найден почти полный скелет южного слона (), обитавшего в этих краях 1 — 1,8 млн лет назад. Эта находка относится к разряду уникальных, так как до сих пор в музеях мира хранилось всего 4 скелета ископаемых слонов этого вида

Примечания 

Населённые пункты Новоалександровского района